prywatne miasto szlacheckie w I Rzeczypospolitej
 Miasto prywatne (film)